Klapok (taniec) - taniec ludowy
 Klapok (wycinanka) - rodzaj wycinanki